Павел Валерьевич Розенко (; род. 15 июля 1970 года, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинский государственный деятель, политик.

Народный депутат Украины (2012—2014). Министр социальной политики Украины с 2 декабря 2014 по 14 апреля 2016.

Семья 
Мать — Валентина Васильевна. Отец — Валерий Петрович, умер в 2005 году.

Среди известных предков — Розенко, Пётр Акимович (1907—1991), Председатель Госплана УССР, заместитель Председателя Совета Министров УССР.

Девушка — Елена-Кристина Лебедь (род. 1979), телеведущая на украинском канале «Новый канал».

Образование 
Розенко П. В. окончил 135 среднюю школу г. Киева, и в 1987 году поступил в Киевский политехнический институт, который окончил в 1993 году.

Карьера 

В студенческие годы начал активно заниматься общественной и политической деятельностью. Был одним из основателей первой на Украине независимой студенческой организации — Украинского студенческого союза (УСС). Возглавлял Киевскую городскую организацию УСС, избирался заместителем председателя УСС и Главой Секретариата УСС. Активный участник «революции на граните» в октябре 1990 года.

С 1994 года Павел Розенко пребывает на государственной службе. До 2000 года — помощник-консультант народного депутата Украины. В 2000—2001 годах — руководитель службы обеспечения деятельности Министра экологии и природных ресурсов Украины. В 2001—2005 годах — помощник-консультант народного депутата Украины, Комитет природопользования и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В феврале 2005 года назначен первым заместителем Министра труда и социальной политики Украины.

В 2006—2007 годах — руководитель службы Социальной политики Секретариата Президента Украины.

С 2008 до июня 2010 года — первый заместитель Министра труда и социальной политики Украины.

С 2010 до 2012 года — независимый эксперт по вопросам социальной политики, ведущий эксперт Центра Разумкова.

Розенко Павел Валериевич — автор более 100 публикаций по вопросам социальной политики, пенсионной реформы на Украине, системы льгот и компенсаций, оплаты труда и других аспектов социально-трудовых отношений.

С 2012 года — член политической партии УДАР Виталия Кличко, № 10 избирательного списка партии. В октябре 2012 года избран народным депутатом Украины. В Верховой Раде стал заместителем председателя Комитета по вопросам социальной политики и труда.

Народный депутат Украины VIII созыва от Блока Порошенко, № 26 в избирательном списке. Полномочия прекращены досрочно 2 декабря 2014 года в связи с назначением на пост Министра социальной политики Украины.

14 апреля 2016 года Второе правительство Яценюка был отправлено в отставку Верховной Радой Украины, поэтому Розенко Павел лишился должности министр социальной политики, но в новом Правительство Гройсмана он был назначен на должность вице-премьер-министра Украины.

18 апреля 2016 года Кабинет Министров Украины определил вице-премьер-министра Павла Розенко ответственным за здравоохранение, культурную, социальную и языковую политику (постановление КМУ № 296 от 18.04.2016).

Участвовал в досрочных парламентских выборах 2019 года от партии «Европейская солидарность» (39 место в партийном списке). Избран не был.

Награды и звания 
С апреля 2009 года имеет ранг государственного служащего 1-го ранга. В октябре 2008 года получил звание «Заслуженный работник социальной сферы Украины».

Примечания

Ссылки 
 Страница депутата на сайте Верховного Совета Украины: информация, контакты
 Народные депутаты Украины
 Павло Розенко: Пенсії чиновників — 30 тисяч, але владу це не дуже хвилює
 Павло Розенко: В Україні стає менше безробітних і більше бідних
 Пресс-конференция на сайте «Обозреватель»
 Интервью «Газете по-украински»
 Стенограмма интернет-конференции на сайте «Лига.нет»
 Интервью телеканалу UBR
 Прямой эфир радиостанции «Эра»

Выпускники Киевского политехнического института
Заслуженные работники социальной сферы Украины
Члены партии УДАР
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Министры социальной политики Украины
Вице-премьер-министры Украины
Правительство Гройсмана
Второе правительство Яценюка